The Cat and the Canary – cortometraggio muto statunitense del 1912 diretto da George L. Cox
The Cat and the Canary – cortometraggio muto d'animazione statunitense del 1921 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
Il castello degli spettri (The Cat and the Canary) – film muto statunitense del 1927 diretto da Paul Leni
Il fantasma di mezzanotte (The Cat and the Canary) – film statunitense del 1939 diretto da Elliott Nugent
Il gatto e il canarino (The Cat and the Canary) – film britannico del 1978 diretto da Radley Metzger